Haselhöhe ist der Ortsname von

 Haselhöhe (Luhe-Wildenau), Wohnplatz des Marktes Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Haselhöhe (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern